Дергачевка — название населённых пунктов в России:

 Дергачевка — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Дергачёвка — деревня в Петровском районе Тамбовской области, упразднена в 2008 г.

См. также 

 Булгаково-Дергачёвка